Kavango peut désigner :
 l'ethnie des Kavangos
 l'ancienne région namibienne de Kavango, scindée en 2013 en : 
 Kavango East et 
 Kavango West
 l'ancien bantoustan de Namibie du Kavangoland

Voir aussi :
 le fleuve Okavango